Dzika rzeka (Wild River) – amerykański film z 1960 roku w reżyserii Eli Kazana
 Dzika rzeka (The River Wild) – amerykański film z 1994 roku w reżyserii Curtisa Hansona